Чемпионат Румынии по футболу 1996/1997 годов — 79-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 31 июля 1996 года и закончился 14 июня 1997 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1996/1997
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1996 году
Спорт в Румынии в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997